Кодекс Лауда (, условное обозначение Ea или 08) — одна из древнейших рукописей Нового Завета на греческом и латинском языках, датируемая половиной VI века.

Особенности рукописи 
Кодекс Лауды написан на 227 пергаментных листах; размер листа — 27 на 22 см. Текст на листе расположен в двох колонках. Левую страницу каждого разворота занимает латинский перевод; правую — греческий текст. Рукопись содержит текст Деяний Апостолов.

Рукопись представляет смешанный тип текста, который во многом совпадает с кодексом Безы. Рукопись относится к II категории Аланда.

История 
Палеографически рукопись датируют концом VI или началом VII века. Во время тридцатилетней войны рукопись оказалась в руках архиепископа Лауды (1618—1648). В настоящее время рукопись находится в Бодлейской библиотеке в Оксфорде (Laud. Gr. 35 1397, I,8).

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 Codex Laudianus E (08): at the Encyclopedia of Textual Criticism.

Литература 
 Konstantin von Tischendorf, Monumenta sacra IX, (Leipzig, 1870). 
 J. H. Ropes, The Greek Text of Codex Laudianus, Harvard Theological Review XVI (Cambridge, Mass., 1923), pp. 175-186.
 
 Samuel Berger, Un ancien texte latin des Actes des Apôtres retrouvé dans un manuscrit provenant de Perpignan (Paris 1895), pp. 11-12.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века
Коллекция Бодлианской библиотеки